Уролагни́я (от греч. uron — «моча» и lagneia — «похоть», «сладострастие», или урофили́я, от греч. φιλία — «любовь». Бытовые синонимы «», «писсинг») — получение сексуального удовольствия от мыслей, обнюхивания, прикосновения или наблюдения за мочеиспусканием (является формой парафилии).

Вкусовым эквивалентом экскрементофилии является питьё выделений — урофагия.

Общее представление 
Урофилия одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин. Урофилы получают удовольствие от возможности помочиться на партнёра или от того, чтобы партнёр помочился на них.

Развитие данной парафилии может быть связано с мастурбацией, для которой требуется введение в уретру посторонних предметов для получения удовольствия. Один партнёр стоит над другим и производит акт мочеиспускания на тело и в область ротовой полости. Также партнёры могут меняться местами. Некоторые урофилы не любят попадания мочи в рот, а только орошение тела мочой.

Проявления урофилии 
Есть множество подвариантов урофилии:
 Вид мочащегося партнёра, наблюдение за ним (вуайеризм)
 Мочиться на партнёра (активное/пассивное)
 Урофагия
 Мочиться на виду у всех (эксгибиционизм)
 Мочиться на собственное тело
 Мочиться в рот партнёра, чтобы его/её «наказать», или «наградить» (БДСМ)
 Мочиться, не снимая одежду
 Длительное время выдерживать сильно переполненный мочевой пузырь
 Мочиться в вагину, анус, лицо, на животных, частные автомобили, с высотного здания на головы прохожих

В культуре 
 Художественный фильм «Ильза, волчица СС» 1975 года.
 Восьмая песня с альбома Skills in Pills группы Lindemann называется Golden Shower.
 Piss On Your Grave совместная песня Канье Уэста и Трэвиса Скотта.
 Жорж Батай, «История глаза».
 Чарльз «Чак» Роадс-мл, сериал «Миллиарды». Сцена демонстрируется в первые же минуты 1 серии, 1 сезона.

См. также 
 Сквиртинг
 Фистинг
 Анальный секс

Примечания

Ссылки 

 Watersports FAQ
 Urolagnia Sexual Disorders
 Article about Watersports

БДСМ
Экскрементофилия